

Codici 

TLC – codice aeroportuale IATA dell'Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos di Toluca (Messico)
 tlc – codice ISO 639-3 della lingua totonaca di Yecuatla

Mass media 
 TLC – serie televisiva britannica, distribuita anche in home video
 TLC – rete televisiva via cavo statunitense
 TLC – vecchio nome del canale televisivo italiano Telecampione
 TLC – abbreviazione per telecomunicazioni

Musica 

 TLC – nome di un gruppo musicale statunitense
 TLC – album dell'omonimo gruppo musicale

Scienza 
 TLC – in mineralogia, abbreviazione che indica il talco
 TLC – nella teoria della probabilità, abbreviazione che indica i teoremi centrali del limite
 TLC – in chimica, abbreviazione che indica la cromatografia su strato sottile
 TLC – in meteorologia, abbreviazione che indica i Tropical-Like Cyclone

Altro 
 TLC – abbreviazione alternativa a TLCAN che indica il North American Free Trade Agreement, detto anche Tractado de Libre Comercio
TLC – nome che indica l'evento di wrestling TLC: Tables, Ladders & Chairs